Розповсюджена власна назва китайського походження, відповідає декільким ієрогліфам: 宋 Sòng, 嵩 та 松 Sōng.

Історія та географія 
 Сун (держава) 宋 (11 ст. — 286 до н. е.) — держава на території сучасної провінції Хенань що існувала протягом династій Західна Чжоу, періоду Чуньцю та Воюючих Царств .
 Лю Сун 劉宋 (420–479) — держава періоду Південних та Північних династій.
 Династія Сун 宋 (960–1279) — правляча династія та відповідна імперська територія, один з періодів найвищого розвитку китайської цивілізації.
 Гора Сун, Суншань 嵩山, пров. Хенань — одна з п'яти священних гір Китаю.

Персоналії 

 Китайське прізвище 宋 (не плутати із Сунь 孫).
 Сестри Сун
 Сун Ци 宋慈 (1188–1251)
 Сун Цінлін 宋庆龄 (1893–1981)
 Китайське прізвище 松.